Bombus humilis  — вид шмелей.

Описание 
Самки и рабочие: голова несколько удлиненная, широко закругленная на затылке. Верхняя губа прямоугольной формы; мандибулы сильно изогнуты, при сближении перекрываются. На спинке, кроме ржаво-коричневых волосков, имеются чёрные. Задние голени имеют шпоры, по краям с длинными волосками, образующими «корзинку».
Самцы: голова треугольной или почти округлой формы. Спинка целиком покрыта в жёлтыми или рыжими волосками. Жало отсутствует, но имеются клешневидные темно-коричневые гениталии.

Ареал 

Обитает в большинстве стран Европы к западу от России, за исключением Ирландии и Исландии. Также встречается в Турции, на тибетском плато и в северном Китае.

Биология 
Гнездование наземное или подземное. Вылет самок после зимовки поздний — начинается во второй декаде мая. Местообитание: сосновые и светлые лиственные леса, луга. Минимальное среднее расстояние, на которое B. humilis осуществляет фуражировочные вылеты, составляет 475 метров.

Примечания 

Шмели
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1806 году